Pedro Mata puede referirse a:

 Pedro Mata y Ripollés (1780-1846), médico castrense español, padre del siguiente.
 Pedro Mata y Fontanet (1811 – 1877), médico, periodista, escritor y político español, creador de la medicina forense en España.
 Pedro Mata y Domínguez (1875 – 1946), poeta, dramaturgo, periodista y narrador español, nieto del anterior.
 Pedro Mata, torre del castillo de Coca en la provincia de Segovia (España).
 Pedro Mata, hospital psiquiátrico de Reus (España).